Xavier Adserà Gebelli (Tarragona, 1963), empresario que en la actualidad es socio fundador de ADEQUITA Capital Ltd - www.adequita.co.uk.

Biografía personal 
Xavier Adserà fue uno de los socios fundadores, en 1992, del banco de inversión GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCIA, donde ejerció de consejero delegado y responsable del departamento de Corporate Finance hasta 2005.

Entre 2005 y 2011, Xavier Adserà fue presidente de la cotizada NATRACEUTICAL, multinacional biotecnológica de origen español especializada en la investigación y desarrollo de ingredientes funcionales, principios activos y complementos nutricionales, que cotiza en el mercado continuo de la bolsa española desde el año 2002. - actualmente bajo el nombre REIG JOFRE, tras su integración en dicha compañía farmacéutica. Asimismo, hasta 2013, fue accionista relevante y miembro del consejo de administración de su matriz cotizada NATRA, referente internacional en la industria del chocolate para la marca de distribución.

Entre los años 2006 y 2011, Xavier Adserà compaginó sus responsabilidades en el grupo Natra-Natraceutical con la presidencia del INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS FINANCIEROS y su FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS.

A inicios de 2011 Xavier Adserà trasladó su residencia a Londres para incorporarse como consejero delegado de VEREMONTE, sociedad promotora de BCN WORLD, macro-complejo de ocio y turismo en Tarragona (España), y de Fórmula E, el primer campeonato de monoplazas eléctricos.

Desde mayo de 2015 es socio fundador de ADEQUITA Capital Ltd (Londres) - www.adequita.co.uk

Paralelamente a sus responsabilidades al frente de ADEQUITA, Xavier Adserà es CEO de la participada UVENTURES (USA), Presidente del Consejo de Administración de DAKIA DIGITAL (USA) y miembro del Consejo de Administración de ALDER FUELS (USA), COMO GLOBAL (Luxemburgo) y OXFORD LEADERSHIP (London).

Publicaciones 
Xavier Adserà es autor del libro "Principios de Valoración de Empresas" (Ediciones Deusto, 1998) y de varios trabajos de investigación en el campo del análisis financiero, además de colaborador habitual en revistas especializadas en mercados financieros.

Entre sus publicaciones cabe destacar un artículo en Financial Analysts Journal titulado “FEVA: A Financial and Economic Approach to Valuation” (marzo-abril de 2003).

Estudios 
Xavier Adserà es licenciado en Ciencias Empresariales por ESADE (Barcelona, España) y por la Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona, España) y Master en Administración y Dirección de Empresas (M.B.A.) por ESADE. Ha participado en diversos cursos de posgrado, entre los que destacan los realizados en Harvard Business School; Sloan School of Management (MIT – Boston) y Stern (Universidad de Nueva York).

Referencias 

Empresarios de España
Alumnado de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas
Nacidos en Tarragona